Футболен клуб „Олимпия Любляна“ () е футболен клуб от Любляна, Словения.

Създаден е на 2 март 2005 г. под името НК „Безиград“. Той е наследник на славния в миналото многократен шампион на Словения НК „Олимпия“, обявен във финансова несъстоятелност и закрит през 2004 г.

Успехи 
 Шампион на Словения
  Шампион (2): 2015/16, 2017/18
  Второ място (3): 2011/12, 2012/13, 2018/19
  Трето място (2): 2016/17, 2020/21, 2021/22

 Купа на Словения:
  Носител (2): 2017/18, 2020/21
  Финалист (1): 2016/17
 Суперкупа на Словения:
  Финалист (2): 2012, 2013
 Словенска втора лига:
  Шампион (1): 2008/09
 Словенска трета лига:
  Шампион (1): 2007/08
 Словенска четвърта лига:
  Шампион (1): 2006/07
 Словенска пета лига:
  Шампион (1): 2005/06

В европейските турнири

Известни бивши футболисти 
  Роберт Просинечки
  Бранко Облак
  Боян Прашникар
  Сречко Катанец
  Миленко Ачимович
  Александър Кнавс
  Миливое Новакович (юноши)
  Деян Джерманович
  Александър Родич

Известни бивши треньори 
  Бранко Облак
  Боян Прашникар

Бележки

Външни препратки 

 Офиц. сайт
 Фен сайт
 Сайт на фракция Green dragons
 Първа лига
 Олимпия в transfermarkt

Словенски футболни отбори
Спорт в Любляна